Kuhlo bezeichnet

 Alfred Kuhlo (1876–1931), deutscher Jurist, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industriellenverbands, Sohn von Richard Kuhlo
 Eduard Kuhlo (1822–1891), evangelischer Theologe und Gründer der deutschen Posaunenchorbewegung
 Ernst Kuhlo (1843–1923), Gründer der Stettiner Electricitäts-Werke
 Franz Kuhlo (1871–1940), Musiktheoretiker
 Johannes Kuhlo (1856–1941), mit seinem Vater Eduard Gründer der deutschen Posaunenchorbewegung
 Karl Gustav Arnold Kuhlo (1818–1909), evangelischer Pfarrer
 Karl-Ulrich Kuhlo (* 1947), deutscher Journalist
 Paul Kuhlo (1866–1943), deutscher Offizier der Kaiserlichen Marine, Reichsmarine und Reichswehr
 Richard Kuhlo (1850–1923), deutscher Unternehmer, Bruder von Ernst Kuhlo, Vater von Alfred Kuhlo
 Ulrike Kuhlo (* 1949), deutsche Politikerin (FDP)
 Kuhlo (Iserlohn), Stadtteil von Iserlohn in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kuhlow
 Kulo
 Kulow